NGC 6940 (другое обозначение — OCL 141) — рассеянное скопление в созвездии Лисичка.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6940
Лисичка (созвездие)
Рассеянные скопления